Neeson ist der Familienname folgender Personen:

 Doc Neeson (1947–2014), australischer Musiker
 Liam Neeson (* 1952), britisch-US-amerikanischer Schauspieler